

Musica 
 Jerk – gruppo musicale australiano
 Jerk – album degli hHead del 1994

Altro 
 Jerk – termine inglese usato in meccanica per definire lo strappo
 Jerk – metodo di cottura giamaicano
 Jerk – tipo di ballo